Jemnitz steht für:
 Jemnitz, Gewässer im Landkreis Rostock, Mecklenburg-Vorpommern, siehe Conventer See
 Sándor Jemnitz (1890–1963), ungarischer Dirigent und Komponist